est la formule brute de plusieurs isomères.

 bétaméthasone, numéro CAS 
 dexaméthasone, numéro CAS